Lauret (Hérault)
 Lauret (Landes)